Le Tinh Võ Đao est une école vietnamienne d'arts martiaux qui appartient à la famille des Võ Cõ Truyen : les arts martiaux traditionnels du Viêt Nam (par opposition aux écoles "modernes" comme le (fr) Vovinam Viet Vo Dao). Elle a été créée par la Maître Ho Hoa Hue ; elle regroupe de nombreux quyens avec armes et mains nues (boxes animales). “Tel un animal, tuer sans armes” est le mot d’ordre. Comme l'ensemble des Arts martiaux vietnamien, l'influence des longues périodes d'occupation et de guerre contre le voisin chinois se fait sentir et cette école est proche des (fr) Arts martiaux chinois.

Origines 

Le Tinh Võ Đao est le fruit de la profonde expérience martiale d'une grande dame des arts martiaux vietnamiens : la maître Ho Hoa Hue, héritière d'une longue lignée d'experts. Née le 12/08/1944 à Tien Giang, son père décéda au combat le . Elle fut alors prise en charge par son grand-père Ho Van Cao, maître de Vo Tay Son Ninh Dinh et descendant d’officier Tay Son, et déménagea à An Khê en 1947. Son grand-père lui enseigna les arcanes de son art de 1949 à 1954, année de son décès.
Maître Pham Dong de Kon Tum la prit alors comme fille adoptive et lui enseigna le Tay Son Binh Dinh. En 1958, elle partit à Saigon et devint disciple de Maître Ho Van Lanh de l’école Tan Khanh Ba Tra. Elle apprit sous son égide jusqu’en 1959. De 1960 à 1962, elle devint disciple de Maître Ocambo, maître en arts martiaux philippins. Il l’initia également à la boxe anglaise et au Thieu-Lam (Kung-Fu Shaolin), deux arts qu’il maîtrisait parfaitement. De 1962 à 1974, elle apprit le Thieu-Lam Bac Phai (Kung-Fu Shaolin du Nord) avec Lu Trong Nho, maître Chinois. En 1974, elle $ouvrit son premier club de Kung-Fu au 88/22 de la rue Nguyen Khoai,  arrondissement à Saigon. En 1978, elle repartit dans sa ville natale Tien Gian et ouvrit un club de Vo Tu Do (combat libre). Elle repartit par la suite vivre à Ho Chi Minh Ville en 1984. Le , elle créa le style Tinh Vo Dao Viet-Nam et commença alors à le transmettre dans son école au 207 Nguyen Tri Phuong,  arrondissement. De 1985 à 1994, elle devint membre d’État de la Fédération d’Arts Martiaux Traditionnels du Viet-Nam. De 1994 à 1997, Maître Mai Van Phat lui enseigna le Trung Son Vo Dao. Il décéda en 1997. En 1995, elle $ouvrit une école afin de former les instructeurs Tinh Vo Dao au 11 rue Nguyen Tieu La Phuong,  arrondissement. Le , elle $ouvrit un dojo supplémentaire au Centre Culturel Sportif d’État du  arrondissement d’Ho Chi Minh Ville.
 3 fois championne (1996, 1997 et 1998) du Viet-Nam en quyen à mains nues et Binh-Khi
 Grand Maître d’État du Viet-Nam.
 Commissaire au Comité Directeur du centre d’État des AMV du Viêt-Nam
Adjoint au centre de recherche en arts martiaux traditionnels d’Ho Chi Minh Ville
 Instructeur de Khi Cong au centre culturel sportif d’État d’Ho Chi Minh Ville.

Caractéristiques 

Le Tinh Võ Đao est une école complète et traditionnelle qui n'a pas connu la spécialisation des écoles d'arts martiaux modernes (judo, taekwondo...) même si les techniques de percussions y sont prépondérantes (poing, main ouverte, pied, coude, genou, tête) on y trouve également de nombreuses techniques de projections, fauchages, soumissions (clés, étranglement) au sein d'un vaste programme d'attaques, self défense et contre attaque. L'enseignement du Tinh Võ Đao s'articule principalement autour de la maîtrise de quyens (un enchainement de mouvements et de positions complexes, en quelque sorte une chorégraphie caractéristique du style pratiqué et comparable aux Kata japonais) et de leurs applications martiales. Ils permettent d'aborder le maniement des 18 systèmes d'armes (épée, sabre, bâton, hallebarde, éventail...) ainsi que les boxes animales (chat, tigre, panthère, dragon, singe...) constituant un programme technique très complet : 32 quyens Tinh Võ Đao, ainsi que les 10 quyen Võ Cô Truyên qui forment le programme fédéral commun à tous les styles de Võ Cô Truyên. Viennent s'y ajouter la totalité du programme Vinh Xuan (branche vietnamienne du (fr) Wing Chun) ainsi que le travail interne (Khi Cong et Noi Cong) et d'autres leçons subsidiaires.

Le Tinh Võ Đao en France 

En France plusieurs écoles se référent de façon exclusive ou partielle au Tinh Võ Đao, leurs instructeurs ayant suivi des formations au Viêt Nam.

En 2004, Maître Ho Hoa Hue a confié la responsabilité du style Tinh Vo Dao en France à son disciple, Maître Lasjunies Vivian''' (Ho Thien Long), 17/18e CAP Tinh Vo Dao et 17/18e CAP Vo Co Truyen et instructeur fédéral au Viet-Nam. Il commença alors à transmettre le Tinh Vo Dao et le Vo Co Truyen à travers des stages en France et au Viet-Nam. Afin de réunir tous les clubs pratiquant le Tinh Vo Dao et d'assurer un encadrement technique adéquat aux clubs désirant intégrer le programme Tinh Vo Dao dans leur style il crée l'Union Tinh Vo Dao de France et propose aux clubs qui le rejoignent un programme technique reconnu par la FFKDA.

Depuis 2011 maître HO HOA HUE confia la responsabilité du style Tinh Vo Dao en France et en Europe à David Basset Maître Ho Phi Long.
Afin de préserver l'éthique et l'image du style, le terme Tinh Vo Dao a été breveté à l'INPI. Par ailleurs Tinh Vo Dao de France a  choisi de s'affilier dès la saison 2007-2008 à la (fr) FFKDA.

Liens externes 
 Tinh Võ Ðao de France, le site des clubs affiliés ou proche du groupement Tinh Vo Dao France

Art martial vietnamien